

События 
 14-летний В. А. Моцарт в первый раз услышал Miserere Аллегри, возвратился домой и воспроизвёл произведение нота в ноту.
 Франсуа Жозеф Госсек основал оркестр под названием , который вскоре приобрёл известность как один из лучших оркестров Европы.
  поставила первый в Осло балетный спектакль.
 Американский композитор  опубликовал первую версию своей песни «Честер», ставшей во время Американской революции главной патриотической песней.
 16 сентября — в придворном театре Эстерхази состоялась премьера оперы Йозефа Гайдна .

Классическая музыка 
 Михаэль Гайдн — Symphony in G major.
 Вольфганг Амадей Моцарт — Symphony No. 10, 11, 81, 95, 97, String Quartet No. 1.
 Пьетро Нардини — Sonatas for 2 Flutes/Violins and Basso Continuo.

Опера 
 Антонио Сальери — «Учёные женщины» () и «Невинная любовь» ().
 Никколо Йоммелли — «Покинутая Армида» () и «Демофонт» (Demofoonte).
 Антонио Саккини — «Сципион в Карфагене» (), «Каллирое» (), «Китайский герой» () и «Адриан в Сирии» ().
 Андре Гретри — «Сильван» (Silvain), «» и «Опыт дружбы» ().
 Иоганн Адам Хиллер — «Охота» ()
 Вольфганг Амадей Моцарт — «Митридат, царь Понтийский» ()
 Йозеф Мысливечек — La Nitteti.
 Кристоф Виллибальд Глюк — «Парис и Елена» ().
 Чарлз Дибдин — «Сержант-рекрутёр» ().

Родились 
 18 февраля — Иоганн Христиан Генрих Ринк, немецкий композитор, органист и музыкальный педагог (умер в 1846).
 20 февраля — Фердинандо Карулли, итальянский композитор и педагог, считается одним из первых сольных исполнителей на классической гитаре, автор первого в истории полного пособия для обучения игре на гитаре (умер в 1841).
 22 февраля — Ян Непомук Августин Витасек, чешский композитор, пианист, клавирный виртуоз, хормейстер, органист, музыкальный теоретик и педагог, один из последних представителей чешского классицизма (умер в 1839).
 26 февраля — Антонин Рейха, чешский и французский композитор, теоретик музыки, педагог (умер в 1836).
 19 мая
 Антуан-Шарль Глашан (), французский скрипач и композитор, сын Жана-Пьера Глашана, дирижёр оркестра оперного театра  (умер в 1851).
 Иоганн Непомук Шуберт (), австрийский церковный композитор (умер в 1840).
 4 июня — , американский дирижёр, композитор и музыкальный издатель (умер в 1827).
 8 ноября — , немецкий композитор и виолончелист (умер в 1836).
 29 ноября — Петер Гензель, немецко-австрийский композитор и скрипач (умер в 1831).
 13 декабря — , английский органист и композитор (умер в 1836).
 16 декабря — Людвиг ван Бетховен, немецкий пианист и композитор, последний представитель «венской классической школы» (умер в 1827).
 17 декабря — Иоганн Фридрих Шуберт (), немецкий скрипач и композитор (умер в 1811).

Умерли 
 26 февраля — Джузеппе Тартини, итальянский скрипач-виртуоз и композитор (род. в 1692).
 19 апреля — , французский музыкант и композитор (род. в 1696).
 9 мая — , английский композитор и органист, автор первой критической работы на английском языке (род. в 1709).
 1 октября — , французский композитор и скрипач (род. в 1705).
 9 декабря — Готлиб Муффат, австрийский композитор и органист, сын Георга Муффата (род. в 1690).
 13 декабря — Иоганн Генрих Хартманн Бац (), немецкий органный мастер, большую часть жизни проведший в Нидерландах (род. в 1709).

См. также

Примечания